een Engelse term voor een bekend territorium of een populaire rustplaats, een hangplek, ook stamping ground.
 Stomping Ground, een album van de Amerikaanse band Goldfinger uit 2000.

Zie ook:
 Stompen Ground, officieel Kimberley Aboriginal Arts and Cultural Festival, een cultureel en muzikaal Aboriginal festival in Broome in West-Australië, jaarlijks sinds 1990.